Het WTA-tennistoernooi van Amelia Island (officieel Bausch & Lomb Championships) van 2003 vond plaats van 14 tot en met 20 april 2003 op het Amerikaanse eiland Amelia Island, Florida. Het was de 24e editie van het toernooi. Er werd gespeeld op groen gravel.

Enkelspel 
Aan het toernooi namen zeventien speelsters uit de top 30 deel.

Titelhoudster Venus Williams was haar titel niet komen verdedigen.

De als eerste geplaatste Belgische Justine Henin-Hardenne bereikte de halve finale. Daarin werd zij uitgeschakeld door de latere winnares.

Het tiende reekshoofd, Jelena Dementjeva uit Rusland, won het toer­nooi. In de finale versloeg zij de als tweede geplaatste Amerikaanse Lindsay Davenport in drie sets. Dementjeva wist voor het eerst in haar loop­baan een WTA-toernooi op haar naam te schrijven. Zij won US$ 93.000 prijzen­geld op dit toernooi.

De Belgische Els Callens bereikte de tweede ronde.

Geplaatste speelsters 
 Alle geplaatste speelsters kregen een vrijstelling voor de eerste ronde.

Toernooischema

Eindfase

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Dubbelspel 
Van de titelhoudsters Daniela Hantuchová en Arantxa Sánchez Vicario had de laatste zich niet voor deze editie van het toernooi ingeschreven. Hantuchová speelde samen met Dája Bedáňová – zij strandden al in de eerste ronde.

Het als tweede geplaatste Amerikaanse duo Lindsay Davenport en Lisa Raymond won het toer­nooi. In de finale ver­sloe­gen zij het als eerste geplaatste koppel Virginia Ruano Pascual en Paola Suárez in twee sets. Het was hun zevende gezamen­lijke titel. Davenport had daar­naast 27 eerdere dubbel­spel­titels met andere partners; Raymond 31.

De Belgische Els Callens en Martina Navrátilová (VS) bereikten de tweede ronde.

Geplaatste teams

Toernooischema

Externe links 
 Toernooischema WTA
 Toernooischema ITF

Amelia Island 2003
Amelia Island